Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес були чинними чемпіонками, але цього разу не кваліфікувались.
 Хісела Дулко і Флавія Пеннетта виграли титул, перемігши у фіналі пару Квета Пешке і Катарина Среботнік з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари 

<small>Нотатки:</small>
 Серена Вільямс /  Вінус Вільямс були кваліфікувались, але знялись через травму.

Сітка

Фінальна частина

Посилання 
 Draw

Wta Tour Championships, парний розряд
парний